William Parry kan syfta på bland andra:

* William Parry (död 1585), engelsk spion
 William Parry (1743–1791), brittisk målare
 William Parry (1934–2006), brittisk matematiker
 William Edward Parry (1790–1855), brittisk amiral och polarforskare